Мерсед има више значења:
 Округ Мерсед
 Мерсед (Калифорнија)